Topònims:
 Lualaba (Província), província de la República Democràtica del Congo
 Riu Lualaba, riu africà